Nikolay Nenovsky (en ) né le , est un économiste bulgare, spécialiste de la théorie monétaire et bancaire, de la macroéconomie, des économies en transition et de l'histoire de l'économie, actuellement professeur à l'université de Picardie Jules-Verne à Amiens. Depuis 2007, il enseigne également à l'EDHEC. En 2014 il fonde Centre de recherche international sur la monnaie et économie à Sofia, autres de l'Université d'économie nationale et mondiale.Il a pris ses fonctions en tant que membre du conseil d'administration de la Banque nationale bulgare par le décret du Président Rumen Radev le  à 2020.

Biographie 

Nikolay Nenovsky a fait ses études en économie à l’université de Moscou,“M. Lomonosov ” (1984-1989) et en économie et finance en France et Suisse (1990-1996). Il a obtenu son doctorat auprès de l’Institut d’économie de l’Académie bulgare des sciences (1995).
Durant la période 1988-1989, il a travaillé auprès de la commission du Comecon à Moscou. Il a travaillé également en tant que financier chez SOGENAL à Luxembourg 1994. De 1997 à 2009 il a enseigné la théorie monétaire et la finance internationale à l’université d’Économie nationale et mondiale de Sofia (Bulgarie), au département “ Finances et Comptabilité ”. Il était professeur invité enseignant au Laboratoire d’économie d’Orléans (LEO), l’université d’Orléans, France pendant 2000 - 2010, et chercheur associé à ICER (International Center for Economic Research)), à Turin depuis 2006. 

De 1996 à 2008 Nikolay Nenovsky est engagé à la Banque centrale de Bulgarie, au sein de laquelle après avoir été directeur du service de la recherche, il devient membre du Conseil des Gouverneurs entre 2002 et 2008. Nikolay Nenovsky est aussi cofondateur de “ l’Association macroéconomique bulgare ” (2003) et de la Société bulgare « Friedrich Hayek » (2002). Il est le fils du professeur Neno Nenovsky (1934-2004), juriste bulgare et membre de la Cour constitutionnelle de Bulgarie. 

Il s'intéresse aux problèmes de la caisse d'émission monétaire, currency board en Bulgarie, aux régimes monétaires dans une perspective comparative, ainsi qu'aux problèmes de la convergence et de l'euro. Récemment, avec Patrick Villieu, il a publié un article où l'expansion de l'Union européenne est examinée dans la perspective d'un modèle d'assurance. 

Nikolay Nenovsky écrit aussi sur les questions de l'histoire monétaire et l'histoire de la pensée économique. En 2006, il publie un livre dédié à l'économiste français Albert Aftalion (1874-1956), né à Roussé, en Bulgarie.

Francophonie 
À partir de 2012 Nikolay Nenovsky est professeur à l'université de Picardie Jules-Verne, CRIISEA  à Amiens. Il est chercheur au Le STUDIUM, Orléans ( - ) avec le projet "Repenser l'Europe: nouvelles solutions pour les nouveaux défis". Membre du conseil d’administration de l’IFAG (l’Institut de la francophonie pour l’administration et la gestion), Sofia depuis . Membre du comité de rédaction de Revue d’économie politique. Chercheur associé à LEO (Laboratoire d’économie d’Orléans) depuis 2002. Il a enseigné et été chercheur invité à Paris, Nice (EDHEC), Aix-en-Provence, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Poitiers et d'autres.

Livres 
 Economic Discussions at the  European Periphery. Bulgarian Economists During the Great Depression
 Monetary order. Critics of monetary theory, Siela Edition (Soft and Publishing), 2007, Sofia, 240 pages.
 Exchange rate Inflation: France and Bulgaria in the interwar period. The contribution of Albert Aftalion (1874-1956), Edition of Bulgarian National Bank, 2005, 70 pages, (en anglais, français et bulgare
 From Lev to Euro: Which is the Best Way? Scenarios for Bulgaria integration to EMU, (avec K. Hristov, B. Petrov), Siela Edition (Soft and Publishing), 2001, Sofia, 170 pages.
 Free Money (the questions of economic theory), Edition of Bulgarian Academy of Sciences, Academic Publishing House “Marin Drinov”, 2001, Sofia, 220 pages.
 The Demand for Money in Transitional economies, 1998, 270 pages, Sofia, Edition of Bulgarian Academy of Sciences, Academic Publishing House “Marin Drinov”.
 Deposit Insurance around the World. Issues of Design and Implementation  MIT Press, Cambridge, Édité par: Aslı Demirgüç-Kunt, Edward J. Kane et Luc Laeven, 2008
 Melting Boundaries: Institutional Transformation in the Wider Europe, Editeurs: Kiichiro Yagi et Satoshi Mizobata, Publié par: Kyoto University Press et NUS Press SingaporeMars, 2008

Articles 
 Nenovsky N., P. Villieu.(2011). «EU enlargement and monetary regimes from the insurance model perspective» Post-Communist Economies, 23 (4): 433-447;
voir aussi: Ialnazov, D., N. Nenovsky.(2011). Journal of Economic Issues, M.E. Sharpe, Inc., 45(1) : 41-56.
 Nenovsky N., K. Tochkov et C. Turcu (2011). «From Prosperity to Depression: Bulgaria and Romania (1996/97 – 2010) » William Davidson Institute Working Paper No 1018.
 Nenovsky, N. (2010). «EU Enlargement and Monetary Regimes from the Insurance Model Perspectives» William Davidson Working Paper No 997.
 Nenovsky, N.,Lahiani, A. «Money Market Integration and Sovereign CDS Spreads Dynamics in the New EU States» William Davidson Working Paper No 1002.
 Nenovsky, N. (2010). «One History of Bulgarian Economic Thought since the Fall of Communism» Laboratoire d'Economie d'Orléans, Document de Recherche, n° 2010-26.
 Nenovsky N., D.Ialnazov. (2010).«The Evolution of Post-Communist Countries: An Interpretation from the Perspective of Cooperation » Laboratoire d'Economie d'Orléans, Document de Recherche, n° 2010-10.
 Nenovsky N, (2010).«Economic and Social Thoughts of Ivan Pososhkov (1652-1726)». International Center for Economic Research Working Paper, No 2.

Références

Voir aussi

Liens externes 

 
 Bibliographie complète sur le site ideas.repec.org

Naissance en juillet  1963
Économiste bulgare
Enseignant à l'université de Picardie
Naissance à Veliko Tarnovo